Satrapia d'Armènia Occidental sub-satrapia de l'Imperi Persa Aquemènida
 Regne d'Armènia Occidental (283-297), fou un regne creat pels romans i sota protectorat romà que va existir fins al 297 quan tota Armènia es va reunificar
 Regne d'Armènia Occidental (386-391) fou un efímer regne que va mantenir el rei Arshak III d'Armènia entre tres i cinc anys; a la seva mort el regne fou annexionat a l'Imperi Romà Oriental.
 Regne d'Armènia Occidental, regne autoproclamat al  per reclamar l'Armènia Occidental fins a Cilícia, pel gran príncep Roland Bagratouni, resident a Budapest
 Consell Nacional d'Armènia Occidental, Consell sorgit de l'administració russa (1916-1918) operant fins al 1919 i ressorgit al segle XXI a la diaspora.
 Govern a l'exili de l'Armènia Occidental, govern a l'exili format pel Consell Nacional d'Armènia Occidental a París el 4 de febrer de 2011, que reclama l'Armènia Wilsoniana.
 Armènia occidental, nom aplicat ocasionalment també a:
Petita Armènia o Armènia Menor, regne de l'Àsia Menor a la zona d'Erzurum, creat pels romans l'any 18 dC
Armènia Sofene o Armènia Menor, regne de l'Àsia Menor a la zona de l'Alt Tigris fundat al voltant del  i independent fins al 90 aC
Armènia Menor, regne de Cilícia del temps de les Croades
Armènia occidental (a vegades Armènia otomana), territoris armenis sota govern otomà
Armènia Wilsoniana, territoris armenis otomans concedits a l'Armènia independent (abans Armènia russa) per formar junts l'anomenada Gran Armènia.